Osoby noszące nazwisko Jakubowska

 Agata Jakubowska (ur. 1972) – polska krytyk i historyk sztuki, kurator wystaw, feministka
 Aleksandra Jakubowska (ur. 1954) – polska polityk
 Angelika Jakubowska (ur. 1989) – polska modelka, Miss Polonia 2008
 Anna Jakubowska (ur. 1875, zm. 1948) – polska nauczycielka i organizatorka szkolnictwa
 Anna Jakubowska (ur. 1988) – polska szachistka
 Anna Jakubowska  (ur. 1927) – polska działaczka kombatancka i społecznościowa, powstaniec warszawski
 Genowefa Jakubowska-Fijałkowska (ur. 1946) – polska poetka
 Jadwiga Jakubowska (ur. 1905, zm. 2001) – polska technolog żywności i żywienia
 Krystyna Jakubowska (ur. 1942) – polska siatkarka
 Róża Lipiec-Jakubowska (ur. ?, zm. 1942) – polska pedagog, wychowawczyni w Domu Sierot Janusza Korczaka w getcie warszawskim
 Urszula Jakubowska – polska psycholog
 Wanda Jakubowska (ur. 1907, zm. 1998) – polska reżyser filmowa

 Osoby noszące nazwisko Jakubowski
 Adam Jakubowski (ur. 1954) – polski matematyk, specjalizujący się w teorii prawdopodobieństwa, procesach stochastycznych i przetwarzaniu sygnałów i obrazów
 Andrzej Jakubowski (ur. 1953) – polski samorządowiec
 Andriej Jakubowski, lit. Andrejus Jakubovskis, ros. Андрей Якубовский (ur. 1977) – litewski wioślarz
 Antoni Jakubowski (ur. 1887, zm. 1960) – polski zoolog
 Ariel Jakubowski (ur. 1977) – polski piłkarz
 August Antoni Jakubowski (ur. około 1815, zm. 1837) – polski poeta, uczestnik powstania listopadowego
 Bernd Jakubowski (ur. 1952, zm. 2007) – niemiecki piłkarz, medalista olimpijski 
 Bogdan Jakubowski (ur. 1948) – polski bokser, medalista mistrzostw Europy
 Czesław Jakubowski (ur. 1882, zm. 1932) – podpułkownik Wojska Polskiego
 Dariusz Jakubowski (ur. 1959) – polski aktor filmowy i teatralny
 Ewaryst Jakubowski (ur. 1920, zm. 1944) – porucznik, cichociemny
 Franciszek Jakubowski (ur. 1858, zm. ?) – polski urzędnik
 Franz Jakubowski (ur. 1912, zm. 1970) – polski teoretyk marksistowski
 Grzegorz Jakubowski (ur. 1970) − polski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Igor Jakubowski (ur. 1992) – polski bokser
 Iwan Jakubowski, ros. Иван Игнатьевич Якубовский (ur. 1912, zm. 1976) – radziecki wojskowy, marszałek ZSRR
 Jacek Jakubowski (ur. 1937) – polski lekkoatleta średniodystansowiec
 Jacek Jakubowski (ur. 1954) – polski matematyk
 Jan Jakubowski na Starosilcach – chorąży kijowski w latach 1758-1759
 Jan Jakubowski (ur. 1911, zm. 1994) – polski lekkoatleta, średniodystansowiec
 Jan Skorobohaty-Jakubowski (ur. 1878, zm. 1955) – generał brygady Wojska Polskiego
 Jan Walenty Jakubowski (zm. 1582) – polski poeta, tłumacz literatury klasycznej
 Jarosław Jakubowski (ur. 1974) – poeta, prozaik, krytyk literacki, dziennikarz
 Jerzy Jakubowski, jako Jerzy Muszkatenblit (ur. 1887, zm. 1967) – polski lekarz kardiolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 Jerzy Jakubowski (ur. 1930, zm. 1982) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Józef Jakubowski (ur. 1743, zm. 1814) – polski tłumacz, wojskowy, duchowny
 Józef Kazimierz Jakubowski (ur. 1861, zm. 1942) – prawnik, podróżnik, inicjator powstania i pierwszy dyrektor Muzeum Miejskiego w Tarnowie
 Józef Jakubowski (ur. 1929) – polski historyk ruchu robotniczego, archiwista.
 Krzysztof Jakubowski  (ur. 1946) – polski fotograf
 Krzysztof Jakubowski (1958–2015) – polski rzeźbiarz 
 Krzysztof Jakubowski (ur. 1983) – polski szachista
 Krzysztof Jakubowski (ur. 1949) – polski dyplomata
 Leopold Jakubowski (ur. 1819, zm. 1873) – polski prawnik, ekonomista
 Maciej Jakubowski (ur. 1837, zm. 1915) – polski lekarz
 Maciej Jakubowski (ur. 1976) – polski ekonomista i socjolog
 Marek Jakubowski (ur. 1950) – polski lekkoatleta specjalizujący się w biegach długich
 Marek Nikodem Jakubowski (ur. 1949) – polski filozof, profesor UMK
 Mieczysław Jakubowski (ur. 1883, zm. 1940) – polski wojskowy
 Mieczysław Jakubowski (ur. 1896 zm. 1963) – działacz narodowy
 Mieczysław Jakubowski (ur. 1934) – polski rzemieślnik i przedsiębiorca
 Mirosław Jakubowski (ur. 1963) – polski urzędnik, polityk, menedżer, prawnik, przedsiębiorca
 Patryk Jakubowski (ur. 1992, zm. 2010) – polski zawodnik w strzelectwie
 Paweł Jakubowski (ur. 1981) – polski hokeista występujący na pozycji bramkarza
 Piotr Jakubowski (ur. 1982) – polski hokeista
 Romuald Jakubowski (ur. około 1918, zm. 1944) – porucznik artylerii Armii Krajowej, inżynier, uczestnik powstania warszawskiego
 Romuald Jakubowski (ur. 1954) – polski publicysta
 Ryszard Jakubowski (ur. 1925) pseud. Boruta – żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego
 Ryszard Jakubowski (ur. 1930) – instruktor harcerski, lekarz
 Stanisław Jakubowski (ur. 1888, zm. 1964) – polski malarz i grafik, profesor
 Stanisław Jakubowski (ur. 1901, zm. 1980) – major Wojska Polskiego, uczestnik II wojny światowej
 Stanisław Jakubowski (ur. 1949) – wiceprezydent (1995–1998) i prezydent Płocka (1998–2001)
 Szymon Jakubowski (ur. 1978) – polski reżyser, scenarzysta
 Tadeusz Jakubowski (1891 - ?) – polski działacz niepodległościowy, legionista
 Tadeusz Jakubowski (ur. 1950) – polski lekarz weterynarii
 Thad Jakubowski (ur. 1924, zm. 2013) – amerykański biskup katolicki polskiego pochodzenia
 Wiktor Alojzy Jakubowski (ur. 1893, zm. 1936) – podpułkownik Wojska Polskiego
 Wiktor Jakubowski (ur. 1896, zm. 1973) – polski filolog, twórca powojennej rusycystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
 Wincenty Jakubowski (ur. 1751, zm. 1826) – polski tłumacz, poeta, kaznodzieja
 Witold Jakubowski (ur. 1963) – polski pedagog i filmoznawca
 Władysław Jakubowski (ur. 1857, zm. 1943) – polski inżynier
 Wojciech Jakubowski (ur. 1712, zm. 1784) – polski wojskowy, poeta, tłumacz
 Wojciech Jakubowski (ur. 1929) – polski grafik
 Wojciech Jakubowski (ur. 1967) – polski politolog
 Wołodymyr Jakubowski (ur. 1915, zm. 1947) – ukraiński działacz niepodległościowy
 Zbigniew Jakubowski (ur. 1920, zm. 1944) – porucznik artylerii Armii Krajowej, inżynier, uczestnik powstania warszawskiego
 Zenon Jakubowski (ur. 1925, zm. 2003) – polski historyk
 Zdzisław Jakubowski (ur. 1900, zm. 1920) – porucznik pilot, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Buczyna Jakubowska – rezerwat przyrody
 Leszek Jakubowski – fikcyjna postać z serialu telewizyjnego Klan